Миле́н Дин-Ро́бик (, род. 17 апреля 1979, Монреаль, Канада) — канадская актриса.

Личная жизнь 

Дин-Робик родилась и выросла в Монреале в Канаде. Дома общается на французском языке, а также свободно говорит на английском и испанском языках. Милен с отличием окончила Университет Конкордии, где изучала коммуникацию, также изучала актёрское мастерство с Жилем Плаффом в Ателье Джона Страсберга в Монреале и совершенствовала технику с Нэнси Сивак в Школе лирики и актёрства в Ванкувере.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Киноактрисы Канады